Árvore de Família é o diagrama que mostra a relação de cada pessoa com a pessoa na cor laranja, os primos estão coloridos de verde. Quando referenciamos a alguém como um [primo], serão usadas palavras adicionais para melhor esclarecer a relação exata entre duas pessoas.

Primo (ou primo primeiro) , primo segundo, por exemplo usar números ordinais para especificar o números de gerações entre os indivíduos e o ancestral comum.  Outros exemplos de definições são "primo primeiro once removed", "primo-irmão", e "meio primo".

Sociologia
Genealogia